Kazimierz Orlik-Łukoski, poljski general, * 1890, † 1940.

Glej tudi 
 seznam poljskih generalov

Zunanje povezave 
 Generals.dk 

Rojeni leta 1890
Umrli leta 1940
Umorjene vojaške osebnosti
Poljski generali
Veterani druge svetovne vojne
Vojni ujetniki druge svetovne vojne
Nosilci reda krone (Romunija)
Veterani poljsko-boljševistične vojne
Veterani prve svetovne vojne